Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1982 () проводился в городе Брандон (провинция Манитоба) с 7 по 14 марта 1982 года. Турнир проводился в 53-й раз. В Манитобе чемпионат проводился в 5-й раз, в Брандоне — во 2-й раз.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на , который проходил в марте и апреле 1982 в городе Гармиш-Партенкирхен (ФРГ).

В турнире приняло участие 12 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (3-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Северное Онтарио (для команды, которую возглавлял скип Эл Хакнер, это была 1-я победа), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Британская Колумбия (скип Brent Giles). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Манитоба (скип Mel Logan).

Это был первый чемпионат Канады среди мужчин, где количество зрителей превысило 100 тысяч.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е место. Проигравший в полуфинале занимает общее 3-е место. В финале встречаются победитель полуфинала и команда, занявшая на групповом этапе 1-е место.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

  команды, выходящие в плей-офф
  команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф с 3-го места

Тай-брейки

Плей-офф

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация 

  команда, на чемпионате мира 1982 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команда всех звёзд (All-Stars team)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяется команда «всех звёзд».

 Ross Harstone Sportsmanship Award
(Приз имени Росса Хардстона за воплощение спортивного духа)
 Mark Noseworthy ()

Примечания

Ссылки 
 CCA Stats Archive - 1982 Labatt Brier

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1982

1982
Спортивные соревнования в Брандоне (Манитоба)
Спорт в Канаде в 1982 году
Март 1982 года